Сары-Чумыш — топоним в России:

 Сары-Чумыш — село в Новокузнецком районе Кемеровской области. 
 Сары-Чумыш — река в Кемеровской области и Алтайском крае, приток Чумыша.